Plavsic ou Plavšić peut se référer à :

Patronyme 
 Adrien Plavsic (1970-), joueur professionnel suisso-canadien de hockey sur glace ;
 Biljana Plavšić (1930-), femme politique serbe et présidente de la République serbe de Bosnie de 1996 à 1998 ;
  (1949-2011), auteur de bandes dessinées serbe ;
  (1946-), chimiste et toxicologue croate ;
 Srđan Plavšić (1995-), footballeur international serbe.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme serbe